Хаджи Баба Шейх (; 1882, Бокан, Иран—1959, Turcan, Курдистан, Иран) — премьер-министр Мехабадской республики. Родился в Бокане. Состоял в Демократической партии Иранского Курдистана. После того, как эта просоветская республика была подавлена иранскими войсками в 1947 году, он, в отличие от Кази Мухаммада, не был казнён. Жизнь Хаджи Бабе Шейху сохранил его религиозный статус. Во время республики его секретарем был журналист и поэт Хемин Мукрияни.

Примечания

Литература 
 Archie Roosevelt, Jr., «The Kurdish Republic of Mahabad», Middle East Journal, no. 1 (July 1947), pp. 247-69.

Премьер-министры
Революционеры Ирана
Религиозные деятели Ирана